Windsor steht für:
 Haus Windsor, das britische Königshaus
 Windsor Castle, eine der offiziellen Residenzen der britischen Monarchen
 Windsor (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

Unternehmen:
 Windsor Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1906)
 Windsor Corporation, US-amerikanischer Autohersteller (1929–1930)
 Windsor (Unternehmen), deutscher Bekleidungshersteller

Produkte:
 Windsor (Automarke), eine britische Automobilmarke (1924–1927)
 Windsor (Panzer), ein kanadischer Panzer des Zweiten Weltkriegs
 Vickers Windsor, ein britischer viermotoriger schwerer Bomber
 ein Mikroprozessor von AMD, siehe AMD Athlon 64 X2#Windsor
 Windsor (Schriftart), eine Schriftart (1905) von Eleisha Pechey

Windsor ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Windsor, Earl of Ulster (* 1974), britischer Adliger
 Althea Violet Alexis-Windsor (* 1973), Juristin aus Trinidad und Tobago und Richterin am Internationalen Strafgerichtshof
 Archie Mountbatten-Windsor (* 2019), Sohn von Prinz Harry, Duke of Sussex
 Barbara Windsor (1937–2020), britische Schauspielerin
 Bobby Windsor (* 1948), walisischer Rugbyspieler
 Claire Windsor (1892–1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Dean Windsor (* 1986), australischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Devon Windsor (* 1994), US-amerikanisches Model
 Edith Windsor (1929–2017), US-amerikanische LGBT-Aktivistin
 Edward, 2. Duke of Kent (* 1935), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Evelyn Windsor-Aubrey, englische Badmintonspielerin
 Frank Windsor (1928–2020), britischer Schauspieler
 Harley Windsor (* 1996), australischer Eiskunstläufer
 Henry Haven Windsor (1859–1924), US-amerikanischer Verleger, Journalist und Autor
 Herbert Windsor, 2. Viscount Windsor (1707–1758), britischer Adliger und Politiker
 James Mountbatten-Windsor, Viscount Severn (* 2007), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Lilibet Mountbatten-Windsor (* 2021), britische Adlige, Tochter von Prinz Harry, Duke of Sussex
 Louise Mountbatten-Windsor (* 2003), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Marie Windsor (1919–2000), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael of Kent (* 1942), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Molly Windsor (* 1997), britische Schauspielerin
 Nicholas Windsor (* 1970), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Phineas Lawrence Windsor (1871–1965), US-amerikanischer Bibliothekar
 Robert Windsor-Clive (1824–1859) britischer Politiker (Conservative Party)
 Robert Windsor-Clive, 1. Earl of Plymouth (1857–1923), britischer Adeliger, Offizier und Politiker der Conservative Party, Mitglied des House of Commons
 Saaphyri Windsor (* 1979), US-amerikanische Pornodarstellerin

Windsor ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Windsor (New South Wales)
 Windsor (Queensland), ein Stadtteil von Brisbane
 Windsor (South Australia)
 Windsor (Victoria), ein Vorort von Melbourne

in Großbritannien:
 Windsor (Berkshire), ein Ort in der englischen Grafschaft Berkshire

in Kanada:
 Windsor (Nova Scotia)
 Windsor (Ontario), Universitätsstadt
 Windsor (Québec)

in Neuseeland:
 Windsor (Neuseeland)
 Windsor Park (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Windsor (Colorado)
 Windsor (Connecticut)
 Windsor (Florida)
 Windsor (Mercer County, Illinois)
 Windsor (Shelby County, Illinois)
 Windsor (Kalifornien)
 Windsor (Kentucky)
 Windsor (Maine)
 Windsor (Massachusetts)
 Windsor (Missouri)
 Windsor (New Hampshire)
 Windsor (New Jersey)
 Windsor (New York)
 Windsor (North Carolina)
 Windsor (Ohio)
 Windsor (Pennsylvania)
 Windsor (Vermont)
 Windsor (Virginia)
 Windsor (Wisconsin), CDP im Dane County
 Windsor (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin

Siehe auch:
 Winsor, Winzor
 Codex Windsor, Sammlung von Blättern mit Notizen, Skizzen und Zeichnungen von Leonardo da Vinci
 Duke of Windsor
 Torre Windsor, ehemaliges Hochhaus in Madrid
 Windsor County
 Windsor-Klänge, Walzer
 Windsorknoten, ein Krawattenknoten
 Windsor-Stuhl, Stuhltyp
 University of Windsor, Universität in Windsor (Ontario), Kanada